Tulcingo es un topónimo de origen náhuatl que significa En el tularcito. En México se puede referir a:

Municipio de Tulcingo, uno de los municipios del estado de Puebla;
Tulcingo de Valle, localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior;
Guadalupe Tulcingo, localidad del estado de Puebla, en el municipio de Tulcingo;
San Lucas Tulcingo, localidad del estado de Puebla, en el municipio de Tochimilco.